|-
| 125001 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125002 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125003 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125004 - || || 14 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125005 - || || 14 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125006 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125007 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125008 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125009 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125010 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125011 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125012 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125013 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125014 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125015 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125016 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125017 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125018 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125019 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125020 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125021 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125022 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125023 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125024 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125025 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125026 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125027 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125028 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125029 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125030 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125031 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125032 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125033 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125034 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125035 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125036 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125037 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125038 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125039 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125040 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125041 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125042 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125043 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125044 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125045 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125046 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125047 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125048 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125049 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125050 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125051 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125052 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125053 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125054 - || || 14 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125055 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125056 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125057 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125058 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125059 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125060 - || || 15 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125061 - || || 15 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125062 - || || 15 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125063 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125064 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125065 - || || 8 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125066 - || || 8 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125067 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125068 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125069 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125070 - || || 13 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125071 - || || 8 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125072 - || 2001 UG || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125073 - || 2001 UZ || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125074 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125075 - || || 21 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125076 - || || 19 d'octubre, 2001 || Vicques || M. Ory
|-
| 125077 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125078 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125079 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125080 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125081 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125082 - || || 22 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125083 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125084 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125085 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125086 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125087 - || || 25 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 125088 - || || 17 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125089 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125090 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125091 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125092 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125093 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125094 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125095 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125096 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125097 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125098 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125099 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125100 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5